HTA est un sigle qui peut signifier :
 haute tension A, un domaine de l'électricité ;
 .hta, une extension de fichier HTML Application ;
 hypertension artérielle, en médecine ;
 hypertension artérielle gravidique, chez la femme enceinte.